Cheng steht für:
 Cheng (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Cheng (Trommel), eine Gruppe von Trommeln im nordostindischen Bundesstaat Assam
 Cheng, Protagonist in Kriminalromanen von Heinrich Steinfest

Cheng ist der Name folgender Orte in China:
 Cheng (Longnan) (成县), Kreis der Stadt Longnan, Provinz Gansu

Siehe auch:
 Sheng
 Zheng